L69 ou L.69 est un sigle qui peut faire référence à :

 Albatros L.69, un avion d’entraînement allemand de l'entre-deux-guerres ;
 HMS Tanatside (L69), un destroyer d’escorte de la Royal Navy ;
 HMS L69, un sous-marin de la Royal Navy ;
 L69, un moteur V8 de marque Chevrolet.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres